WTA Тур 2009 () — элитный тур теннисистов профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2009 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса);
 20 турниров в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Дохе, Катар);
 31 турнир в серии Международные турниры WTA (включая Финал мирового тура на Бали, Индонезия);
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2009 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2009 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Доха); PM — подсерия Premier Mandatory;P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (Бали); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Доха); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier;ISF — Финал мирового тура серии International (Бали); IS — серия International

Рейтинг WTA 

* Место, занимаемое спортсменкой в конце тура 2008 ** Разница мест по итогам тура 2009

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Дохе.  Серебристым — запасные на турнире в Дохе.

Первые ракетки 2009 года

Дебютные титулы 
  Виктория Азаренко — Брисбен
  Петра Квитова — Хобарт
  Мария Хосе Мартинес Санчес — Богота
  Сабина Лисицки — Чарлстон
  Янина Викмайер — Эшторил
  Александра Дулгеру — Варшава
  Араван Резаи — Страсбург
  Магдалена Рыбарикова — Бирмингем
  Андреа Петкович — Бадгастайн
  Вера Душевина — Стамбул
  Мелинда Цинк — Квебек
  Саманта Стосур — Осака
  Тимея Бачински — Люксембург

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Доха); PM — подсерия Premier Mandatory;P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Доха); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier;ISF — Финал мирового тура серии International (Бали); IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка

Первые ракетки 2009 года

Дебютные титулы 
  Ярослава Шведова — Паттайя
  Клаудиа Янс — Марбелья
  Алиса Клейбанова — Фес
  Екатерина Макарова — Фес
  Акгуль Аманмурадова — Истборн
  Моника Никулеску — Будапешт
  Юлия Гёргес — Порторож

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам

Титулы по странам

Дебютные титулы 
  Саня Мирза — Australian Open
  Лизель Хубер — Ролан Гаррос
  Анна-Лена Грёнефельд — Уимблдон
  Карли Галликсон — US Open

Призовые WTA 

(1) — бонусные призовые начислялись (в зависимости от количества сыгранных обязательных турниров) первой десятке рейтинга-2008 и двум теннисисткам по выбору тура (Марион Бартоли и Даниэла Гантухова)

Закончили карьеру 
Следующие игроки официально объявили о прекращении карьеры по ходу этого сезона WTA Тура :

Изменения в календаре перед сезоном-2009

Выпали из календаря 
  WTA Diamond Games.
  Cachantún Cup.
  Qatar Total Open.
  Открытый чемпионат Бангалора.
  Qatar Telecom German Open.
  Forest Hills Tennis Classic.
  Commonwealth Bank Tennis Classic.

Вернулись в календарь 
  Открытый чемпионат Варшавы.

Сменили место проведения 
  Открытый чемпионат Швеции (Стокгольм → Бостад).
  HP Open (Токио → Осака).

Новые турниры 
  Открытый чемпионат Монтеррея.
  Andalucia Tennis Experience.
  Mutua Madrilena Madrid Open.
  Турнир чемпионок WTA (В качестве итогового турнира для серии International).

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 Мировой тур ATP 2009

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF